

Arte
 Madonna Piot – opera attribuita a Donatello

Persone
 Christian Piot (1947) – allenatore di calcio ed ex calciatore belga
 Georges Piot (1896-1980) – canottiere francese
 Jean Piot (1890-1961) – schermidore francese
 Jennifer Piot (1992) – sciatrice alpina francese
 Kléber Piot (1920-1999) – ciclista su strada e ciclocrossista francese
 Maurice Piot (1912-1996) – schermidore francese